

Блерстаун — місто, штат Айова
 Блерстаун — місто, штат Міссурі
 Блерстаун — селище, штат Нью-Джерсі
 Блерстаун — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі